Aceasta este lista județelor României ordonate după populație, de-a lungul perioadei 1948–2018. 
Statisticile provin din rezultatele recensămintelor de la următoarele date:

25 ianuarie 1948
21 februarie 1956
15 martie 1966
5 ianuarie 1977
7 ianuarie 1992
18 martie 2002
20 octombrie 2011
1 iulie 2018
și din Anuarul statistic 2007 publicat de INSSE, respectiv Institutul Național de Statistică 2018.

Note

Bibliografie

INSSE, Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992 și 2002: județe și medii
INSSE, Anuarul statistic al României 2007 - Populația
 Recensământ 2011
Institutul Național de Statistică

Vezi și

Recensământul populației din 2002 (România)

Județele României
Județe după populație
Lista, Populație
Lista județelor